Бабановский — русская фамилия. Известные носители:

 Бабановский, Македон Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8055; 26 ноября 1848.
 Бабановский, Николай Алексеевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 877; 26 ноября 1791.

 Бабановская, Элина — российская художница, член Союза художников России.

См. также 
 Бабаново